Supersonic and Demonic Relics е компилационен албум на американската хевиметъл група Mötley Crüe. Съдържа неиздавани песни, включително от Quaternary EP, Decade of Decadence, демота и концертни записи.

Песни

Бележки 

Албуми на Мотли Крю
Музикални албуми от 1999 година